El término Copa de la Liga de Japón puede hacer referencia a:

 la , Copa de la Liga original para clubes de primera división de Japón entre 1973 y 1991;
 la , actual Copa de la Liga para clubes de primera división de Japón, creada en 1992.